Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1985 kam es im Langlauf der Frauen zu folgenden Einzelergebnissen:

5 km 

Weltmeisterin 1982:  / Olympiasiegerin 1984: 

Datum: 21. Januar 1985, 11 h

Teilnehmer: 61 Läuferinnen genannt; 61 gestartet; 61 gewertet;

5000 Besucher sahen ein hinsichtlich der Medaillenränge ein »Déjà-vu« vom 10 km-Rennen; der Endstand war schon zur Hälfte gegeben, wobei allerdings die Rückstände nur 3,2 bzw. 4,1 Sekunden betrugen. Eine Panne passierte bei der TV-Übertragung durch den ORF, weil Siegerin Anette Bøe von den Kameras versäumt wurde.

Quellen 
 5 km Langlauf Damen 21. Januar 1985 – Offizielles Ergebnis, FIS
 "MM Tulokset: Naisten 5 km", Helsingin Sanomat, (finnisch) vom 22. Januar 1985, s. -, in The Päivälehti Archives, Helsinki
 Women 5km Nordic Skiing World Championship 1985 Seefeld (AUT) auf todor66.com, abgerufen am 29. Mai 2020

10 km 

Weltmeisterin 1982:  / Olympiasiegerin 1984: 

Datum: 19. Januar 1985, 11.30 h

Teilnehmer: 61 genannt; 60 gestartet; 59 gewertet;

Quellen 
 10 km Langlauf Damen 19. Januar 1985 – Offizielles Ergebnis, FIS
 "MM Tulokset: Naisten 10 km", Helsingin Sanomat, (finnisch) vom 20. Januar 1985, s. 43, in The Päivälehti Archives, Helsinki
 Women 10km Nordic Skiing World Championship 1985 Seefeld (AUT) auf todor66.com, abgerufen am 29. Mai 2020

20 km 

Weltmeisterin 1982:  / Olympiasiegerin 1984: 

Datum: 26. Januar 1985, 10 h

Teilnehmer: 48 genannt; 45 gestartet; 43 gewertet;

Quellen 
 Damen Langlauf 20 km 26. Januar 1985 – Offizielle Rangliste, FIS
 "MM Tulokset: Naisten 20 km", Helsingin Sanomat, (finnisch) vom 27. Januar 1985, s. -, in The Päivälehti Archives, Helsinki
 Women 20km Nordic Skiing World Championship 1985 Seefeld (AUT) auf todor66.com, abgerufen am 29. Mai 2020

4 × 5 km Staffel 

Weltmeisterinnen 1982:  (Anette Bøe, Inger Helene Nybråten, Berit Aunli, Brit Pettersen) 
Olympiasiegerinnen 1984:  (Inger Helene Nybråten, Anne Jahren, Brit Pettersen, Berit Aunli)

Datum: 22. Januar 1985, 10 h

Die norwegische Staffel, welche die Startnummer 1 trug, lag dank Startläuferin Bøe in Führung, doch danach schmolz der Vorsprung und letztlich kam Pech dazu, als Nykkelmo beim letzten Wechsel ihrer Kameradin Aunli den Stock aus der Hand schlug, wodurch Romanowa gleichauf mit der Norwegerin das letzte Viertel des Wettbewerbes in Angriff nahm.

Quellen 
 Damen-Langlauf 4x5 km Staffel 23. Januar 1985 – Offizielles Ergebnis, FIS
 "MM Tulokset: Naisten 4 x 5 km", Helsingin Sanomat, (finnisch) vom 23. Januar 1985, s. -, in The Päivälehti Archives, Helsinki
 Women 4x5km Relay Nordic Skiing World Championship 1985 Seefeld (AUT) auf todor66.com, abgerufen am 29. Mai 2020

Einzelnachweise 

Skilanglauf Frauen
Skilanglaufwettbewerb